Коливинг (от англ. coliving, рус. — «совместное проживание») — тип сообщества, предоставляющий формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Отличительная черта такого типа жилья — это совместные мероприятия, как прием пищи или коммуникация в общих жилых зонах. Также часто бывает обустроен коворкинг (совместное рабочее пространство).

Коливинг как новый тренд может иметь отсылку к формату деления жилой площади как в коммунальной квартире. Коливинг, как новая альтернатива уже существующим форматам жилья, приобрел известность только в последние годы по причине таких факторов, как отсутствие возможности у людей приобрести собственное жилье ввиду высокой стоимости на рынке недвижимости и растущий интерес к образу жизни, не зависящему от долгосрочного пребывания на одном месте.

Характеристики 
Коливинг можно рассматривать как соединение двух аспектов жизни людей: физического пространства и общих ценностей или философии. Благодаря этому симбиозу многие подобные пространства являются уникальными. Такие эксплуатационные условия жилых помещений определяют мировоззрение людей.

Описание жилой площади 
Коливинг предлагает потенциальным жильцам индивидуальное пространство в общей собственности. Чаще всего это отдельная комната с ванной комнатой, однако общие ванные комнаты тоже не редкость (в помещениях по более низким ценам есть и общие номера, аналогичные комнатам в общежитии). Многие коливинги предлагают разные типы пространства, которые варьируются в зависимости от размера бюджета.

Определяющей характеристикой является то, что во всех жилых помещениях предлагается общая кухня и гостиная. Отличие от обычной квартиры определяется тем, что коливинги больше и лучше меблированы, а также в них больше внимания уделяется созданию общих удобств, а не обустройству индивидуальных пространств.

В некоторых коливингах существуют также общие рабочие зоны со столами и компьютерной техникой. Также существуют такие коливинги, в которых обустроены студии для творческого вида деятельности, например, для рисования или деревообработки. Более сложные и большие помещения могут также иметь кафе, спортивные залы, кинотеатры и другие удобства.

Философия представителей коливингов 
Главной характеристикой представителей коливинга являются, в первую очередь, общие ценности, интересы или цели в жизни. Такие дома/квартиры часто формируют новую философию у своих жителей: нередко создаются прочные узы и родственные связи, которые помогают устранить социальную изоляцию, часто встречающуюся в совершенно независимых жилищных условиях.

Условия аренды 
Существует фактор, который отличает коливинги от обычных квартир: период аренды.

Краткосрочная и среднесрочная аренда варьируются от ночной до месячной, что дает жителям большую гибкость, но из-за оттока посетителей эта модель приводит к повышению цен, так же, как и для гостиниц. Более традиционные долгосрочные контракты обеспечивают более надежный подход к доходам, и это часто отражается в их более доступных ценах.

История 
В 1933—1934 годы в северной части Лондона было спроектировано совместное жилое пространство под названием «Изокон», которое было представлено компанией Wells Coats. Изокон был прообразом коливинга с аналогичными удобствами такими, как общее коммунальное пространство, рабочее место и прачечная. Это восприняли как кампанию по продвижению модернистского дискурса в Британии группой современных архитектурных исследований (MARS). Ещё одна попытка реализовать эту идею была предпринята в 1937 году Максвеллом Фраем (одним из основателей MARS) и Элизабет Денби. Этот проект получил название Kensal House.

Коливинг-пространства стали появляться частично из-за роста цен на недвижимость. В 2014 и 2015 годах компании, в том числе 13 и Techsquat, предпринимали попытки создать коливинг-пространства, но попытки начать бизнес в этой сфере не увенчались успехом. Однако позднее, в июне 2018 года, произошло снижение минимального срока аренды частных домов с шести месяцев до трех, что стало толчком к развитию индустрии коливингов. Предпочтительно благоприятные условия для развития коливинг-бизнеса появились преимущественно в таких крупных городах, как Нью-Йорк.

Целевая аудитория 
Коливинг привлекает, в первую очередь, миллениалов из-за роста цен на недвижимость. Представители коливинг- пространств — это люди в возрасте от 19 до 40 лет. Обычно это сотрудники стартапов, предприниматели или студенты. Опрос, проведенный в различных городах Индии, показал, что примерно 72 % миллениалов предпочли проживание в коливингах альтернативным вариантам. Также выяснилось, что 55 % молодых людей в возрасте 18-23 лет готовы выделять сумму в размере не более, чем 10-15 тыс. рупий в месяц на жилье.

В период с 2005 по 2015 год число людей, живущих с соседями по дому, увеличилось на 39 %. Финансовый кризис 2007—2008 гг. также повлиял на рост числа аналогичного жилья. Коливинг особенно популярен в таких городских пространствах, где жилье является дорогостоящим и ограниченным, Коливинг играет роль более доступной и удобной альтернативы. Часто люди, живущие в коливингах, работают в смежных либо вообще в одной отрасли, их сферы деятельности, как правило, совпадают.

Развитие тренда и его влияния 
Популярность коливингов выросла в таких городах, как Нью-Йорк и Лондон. В статье Bloomberg с названием «Общежития для взрослых», тренд коливинга вошёл рейтинг «восьми социальных тенденций», иллюстрирующий состояние экономики США в 2018 году.

Автор Александрия Лафчи предположила в 2018 году, что коливинг может стать повсеместным, как коворкинг. Она подозревает, что к 2050 году в городах будет проживать 2,5 миллиарда человек. Отельер Ян Шрагер считает, что коливинги «стирают различие между жилыми съемными пространствами и отелями». Автор Полли Чу предложила коливинг в качестве потенциального решения жилищных проблем Гонконга. Она выразила уверенность в том, что такой формат жилья можно обустроить для разных поколений, например, переоборудовать дом престарелых для размещения более молодых людей, живущих с пожилыми членами семьи.

В России 
Идея для России не нова: в 1920–1930 гг. в СССР пытались внедрить конструктивистские дома-коммуны с общим бытом и массовиком-затейником. Однако коммуны не прижились, а общежития и коммуналки до сих пор ассоциируются с неудобствами. По этой причине часть опрошенных «Ведомостями» экспертов считают, что формату будет сложно развиваться в России, тем более что в отличие от западных стран здесь можно арендовать квартиры со всей мебелью и даже посудой.

Указывают эксперты и на то, что в России пока довольно рано – по европейским меркам – создают семьи. Директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood Александр Шибаев также отмечает, что даже в США были свои сложности – в 2014 г. закрылась крупная сеть Campus Coliving. Среди минусов бизнес-модели этого проекта было проживание резидентов в собственных комнатах, что увеличивало стоимость.

По мнению экспертов, у формата коливингов в России может быть будущее, если стоимость проживания в них будет более выгодной, чем в отдельных квартирах. «Если ориентироваться на зарубежный опыт, арендная ставка должна быть как минимум на 20–30% ниже рынка», – говорит исполнительный директор департамента управления проектами и контроля строительства Colliers International Амель Джерруди. «На сегодняшний день оценить перспективы подобных начинаний непросто, учитывая, что востребованность традиционных квартир выше, чем, например, хостелов или апарт-отелей, которые воспринимаются как временное жилье», – отмечает замдиректора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова.

Апарт-отели с гостиничным сервисом позиционировались как цивилизованная альтернатива традиционному съемному жилью, перспективы расценивались как весьма впечатляющие. Однако в настоящий момент таких объектов немного, у первопроходцев – групп Becar и «Пионер» – на двоих шесть проектов: действующий Vertical и строящийся в Петербурге (Becar), два действующих Ye’s «Пионера» в Москве и Петербурге, один строящийся в Петербурге и один заявленный в Москве (в составе ЖК «Life – Ботанический сад»). Основные жильцы – туристы и командированные. По данным директора по развитию сети Ye’s Андрея Жамкина, 40% постояльцев апарт-отеля в Москве – сотрудники крупных компаний, которые работают по срочному контракту или приезжают в столицу в командировку; живут по 3–5 месяцев; платят в среднем 43 000 руб. в месяц.

«Мы находимся в начале пути по формированию цивилизованного рынка аренды в России. И коливинги – это следующий этап, после сегмента апарт-отелей. Нельзя сказать, что эта ниша сейчас не развивается, но большинство объектов пока строятся. Мы планируем дальнейшее расширение сети в Москве и Петербурге, а также в Астане», – говорит Жамкин. «Коливинги и микроливинги могут быть реализованы и в гостиницах, и в жилых домах. Но для разных объектов обязательно соответствие нормам, предусмотренным законодательством», – напоминает Королев.

См. также 
 Кохаузинг

Примечания 

Жилище
Экономика совместного потребления